Une jangada est un mot brésilien qui désigne, à la fois, un radeau de bois descendant un fleuve et une embarcation traditionnelle des côtes brésiliennes.
 Jangada est une municipalité de l'État du Mato Grosso.
 La Jangada est un roman de Jules Verne.